Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 994-es, továbbá 994B jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

994-es busz (Budapest)
994B busz (Budapest)